Каменград може да се односи на:

 Каменград (Вишеград), град - културни центар у Вишеграду који заједно граде Емир Кустурица и Влада Републике Српске
 Каменград (Породица Кременко), измишљено село у коме живи породица Кременко
 Каменград (Лазаревац)